Bethmale est une vallée des Pyrénées ariégeoises, dans le Couserans en Ariège.
Elle a donné le nom à une commune et à un fromage.

 Vallée de Bethmale, située sur la commune de Bethmale (Ariège) .
 Bethmale, commune française du département de l'Ariège ;
 Le bethmale, fromage fabriqué dans la région de Bethmale.
 Étang de Bethmale, dans le Couserans à Bethmale (Ariège).